Holger Gehrmann ist der Name folgender Personen:
* Holger Gehrmann (Designer), deutscher Designer und Leiter des Ateliers Gotha im VEB Designprojekt Dresden
 Holger Gehrmann (Spielentwickler) (1968–2008), deutscher Computerspielentwickler, insbesondere für den C64